Ива́н Степа́нович Аста́пов , Романовка, Самарская губерния — 1 сентября 1982, Ленинград) — советский художник-график. Ветеран Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1957). Член Ленинградского Союза советских художников (с 1968 года — Ленинградская организация Союза художников РСФСР).

Биография 
Родился в крестьянской семье в селе Романовка Николаевского уезда Самарской губернии. Рано проявил склонность к рисованию. Учился в Самарском художественном техникуме у М. И. Степанова (с 1918) — ныне Самарское художественное училище им. К. С. Петрова-Водкина, и в Москве в студии Д. Н. Кардовского (1923—1929). В 1925 году переехал в Ленинград. Назначен заведующим художественным отделом Сельхозгиза. Входил в объединение «Цех живописцев», имевшего реалистическую направленность художественного творчества. Участник художественных выставок с 1929 года. В числе основных: 1-я Выставка произведений ленинградских художников (1935), Осенняя выставка произведений ленинградских художников (1936) — в Ленинграде, «Молодые художники РСФСР» (1941), Выставка советского художественного эстампа (1941), «Ленинградские художники в дни Великой Отечественной войны» (1942) — в Москве, «Ленинград в дни блокады» (1943) — в Пермии др.

В годы войны находился в блокадном Ленинграде и был одним из организаторов выпуска и художественным руководителем сатирического листка «Боевой карандаш», сыгравшего важную роль в поддержке боевого духа защитников осаждённого города. . Житель блокадного Ленинграда. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими медалями.

Работал в жанрах пейзажа, натюрморта, портрета, в станковой и книжной графике, акварели, плакате. Выполнил ряд живописных произведений. Создал циклы станковых графических работ — автолитографий «Военный и послевоенный Ленинград» (1943—1947; часть работ издана в виде альбома «Ленинград 1941—1945». М., 1945), «Магнитогорск — кузница оружия» (1945), «По ленинским местам» (Альбом. Л., 1946) и др. Сотрудничал в качестве художника-иллюстратора с издательствами города Лениздат, Детгиз и др. Автор иллюстраций и оформления к произведениям русских писателей: М. Горького «Челкаш», «Старуха Изергиль», И. С. Тургенева «Накануне» (1947), «Рудин» (1948), «Отцы и дети» (1950), «Муму» (1959), «Русские повести XIX века» (1950), «Тарантас» (1951) В. А. Сологуба, «Что делать?» (1948) Н. Г. Чернышевского, «Деревня», «Антон-Горемыка», «Бобыль», «Гуттаперчевый мальчик», «Переселенцы» (все — 1954) Д. В. Григоровича, «После бала» (1958) Л. Н. Толстого, «Молодость Сеченова» (1962) Б. Л. Могилевского. и др.

В 2009 году в Санкт-Петербурге состоялась ретроспективная выставка произведений художника (совместно с супругой — Д. М. Астаповой).
Его произведения находятся в Государственном Русском музее, Самарской городской художественной галерее, Бердянском художественном музее, Чувашской республиканской художественной галерее (Чебоксары), Бурят-Монгольском музее изобразительных искусств (Улан-Удэ), Иркутском областном художественном музее (Иркутск) и др. В послевоенный период произведения художника экспонировались на выставках в Варшаве (1947, 1957), персональных выставках в Ленинграде (1947), Куйбышеве (1949).

Семья 
 Отец — Астапов, Степан Никифорович, работник сельского хозяйства, хлебороб
 Мать — Астапова, Анна Васильевна, работник сельского хозяйства, хлебороб
 Супруга — Астапова, Дебора Михайловна (1907—1991), художник-график

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «Новые работы художников Ленинграда» // Творчество. — 1946. — № 3. — С. 14 (илл.).
 Бродский И. А. Графика. Ленинградские художники. — М.— Л.. 1947.
 Тридцать лет советского изобразительного искусства. [Сб.]. — М. : Акад. художеств СССР, 1948.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Альбом. — Л., 1948.
 Горбунов Н. Ленинградские художники в дни войны // Изобразительное искусство Ленинграда. Альманах. — Л.- М. : Искусство, 1948. — С. 113—136.
 Сидоров А. А. Советское искусство. Графика. — М., 1949.
 Современное состояние и задачи советской графики. [Сб.]. — М., 1951.
 Выставка книги и книжной графики Детгиза. — М., 1951.
 Художники Москвы и Ленинграда. Альбом. — М., 1957.
 Выставка к I Всесоюзному съезду художников. — М., 1957.
 «Петербург — Ленинград в гравюрах и литографиях русских и советских мастеров». Путеводитель по выставке. — Новгород., 1957.
 Художественная выставка «40 лет Советских Вооруженных Сил». 1918—1958.— М., 1958.
 Выставка сатирических плакатов коллектива ленинградских художников «Боевой карандаш». — Л., 1958.
 Художники Ленинграда [Сб. статей, очерков и заметок]. — Л., 1959.
 Круглый И. А. Иллюстрации советских художников к произведениям И. С. Тургенева. — Орел, 1959.
 Круглый И. А. Иллюстрации советских художников к произведениям Л. Н. Толстого. — М., 1960.
 Выставка «В. И. Ленин в изобразительном искусстве». — Ульяновск, 1960.
 Выставка «Советский эстамп». 1917—1961. — Вологда, 1961.
 Нурок А. Ю. Советский плакат в борьбе за коммунизм. — М., 1962.
 Чегодаев А. Д. Вопросы изобразительного искусства. [Сб.]. — Вып. 2. — М., 1962.
 Ленинградские выставки книжной графики. — 4-я. — Л., 1959. — 5-я. — Л., 1961. — 6-я. — Л., 1965.
 Матафонов В. Смерть фашизму // Художники Ленинграда в годы блокады. — Л.: Художник РСФСР, 1965. — С. 69—80.
 «Боевой карандаш». Из воспоминаний художника Николая Евгеньевича Муратова. // Подвиг века. Художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в годы Великой Отечественной Войны и Блокады Ленинграда / Сост. Н. Паперная. — Л. : Лениздат, 1969. — С. 181—184.
 Загурский Б. Искусство суровых лет. — Л. : Искусство, 1970.
 Сокольников И. П. Иван Степанович Астапов. — Л. : Художник РСФСР, 1971. — 135 с. : ил.
 Художники города-фронта. Воспоминания и дневники ленинградских художников. — Л.: Художник РСФСР, 1973.
 Матафонов В. Боевой карандаш // Сборник воспоминаний участников обороны Ленинграда, воинов и тружеников Октябрьского района «Выстояли и победили». — СПб., 1993.
 Путь к Победе. Произведения из собрания Государственного Русского музея и частных коллекций, созданные в годы Великой Отечественной войны. — СПб. : Palace Editions, 2005.
 Ефимовский Е. Не затупится наш «Боевой карандаш». — СПб. : Левша, 2008.
 Богданов И. А. Ленинградская блокада от А до Я. — СПб. : Кентавр, 2010. — 411 с.

Графики СССР